Lortet steht für:
 Lortet, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées, Frankreich

Lortet ist der Familienname folgender Personen:
 Clémence Lortet (1772–1835), französische Botanikerin
 Louis Lortet (1836–1909), französischer Naturforscher, Archäologe, Ägyptologe und Arzt
 Pierre Lortet (1792–1868), französischer Naturforscher und Orientalist